Daniel González puede referirse a las siguientes personas:

 Daniel Alambre González, músico argentino.
 Daniel González Calvo, exfutbolista chileno;
 Daniel González Chaves, escritor costarricense;
 Daniel González-Muniz, actor chileno; 
 Daniel González Orellana, futbolista chileno;
 Daniel González Rojas, político español; 
 Daniel González Benítez, futbolista español;
 Daniel González Güiza, futbolista español;
 Daniel González Sanz, futbolista español;
 Daniel González Flores, futbolista español;
 Daniel González Vega, futbolista mexicano;
 Daniel González Ruiz, escultor español.